Aardrijkskunde
 Willems (gemeente), gemeente in het Franse Noorderdepartement

Bouwwerk
 Willemsspoortunnel, treintunnel in de Nederlandse stad Rotterdam

Personen met de achternaam Willems
 Zie Willems (achternaam)

Sport
 Veranda's Willems-Crelan, voormalige Belgische wielerploeg

Straatnaam
 Willemskade, verschillende straten (doorverwijspagina)
 Willemsplein, verschillende pleinen (doorverwijspagina)

Andere
 Militaire Willems-Orde, Nederlandse militaire onderscheiding
 Vereniging de Militaire Willems-Orde, Nederlandse vereniging